

Geografia 

 Sakura (Chiba), cidade da província de Chiba, no Japão;
 Sakura (Tochigi), cidade da província de Tochigi, no Japão

Arte e entretenimento

Música 
 Sakura (músico), baterista japonês da banda Sons Of All Pussys e guitarrista da banda Lion Heads;
 Sakura Miyawaki, cantora japonesa do grupo HKT48 e do grupo temporário Iz One;
 Sakura Oda, cantora ídolo japonesa integrante do girl group Morning Musume;
 Sakura Gakuin, grupo musical japonês;
 Sakura (canção), pelo dueto japonês Capsule

Literatura 
 Cardcaptor Sakura, mangá japonês;
 Sakura Haruno, personagem do mangá japonês Naruto

Vídeo jogos 
 Sakura Kasugano, personagem do vídeo jogo nipo-estadunidense Street Fighter

Esporte 
 Sakura Yosozumi, skatista japonesa;
Desambiguação